Carlo di Guisa (Carlo di Lorena, 1524-1574) – cardinale francese
 Carlo di Guisa (1554-1611) – duca di Mayenna e capo della Lega Cattolica
 Carlo di Guisa (1555-1631) – duca d'Aumale
 Carlo I di Guisa (1571-640) – duca di Guisa